Альфен, також ван Альфен () або фон Альфен () — прізвище. Відомі носії:
 Ганс фон Альфен — генерал-майор вермахту
 Джон ван Альфен — бельгійський футболіст